Сосновый Лог — название населённых пунктов в России:

 Сосновый Лог — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Сосновый Лог — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.